Шарбановац је насеље у Србији у општини Књажевац у Зајечарском округу. Према попису из 2011. било је 13 становника (према попису из 2002. било је 25 становника).

Демографија 
У насељу Шарбановац живи 25 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 71,1 година (71,6 код мушкараца и 70,3 код жена). У насељу има 14 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 1,79.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Књажевцу
Насељена места у Зајечарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији